El término Dzitox puede hacer referencia a:

 Dzitox, población del municipio de Cenotillo, Yucatán, México;
 Dzitox, población del municipio de Chichimilá, Yucatán, México;
 Dzitox, población del municipio de Valladolid, Yucatán, México;